

Ґервати — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґервати — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства